Варсатура има више значења:

 Варсатура (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Варсатура (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији